Са́йлас () — чоловіче ім'я, англійська форма імені Сила.

 Ксав'єр Сайлас — американський баскетболіст

 Сайлас — містечко в окрузі Чокто, штат Алабама, США

Див. також 
 Силенко
Багатозначні терміни